Blackburn Rovers FC – de mannenvoetbalploeg uit Blackburn
 Blackburn Rovers LFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Blackburn